Les initiales PYF peuvent correspondre à :
 un code désignant la  Polynésie française dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays).
 l’expression, Pay Yourself First.